16-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин прошёл с 16 по 22 сентября 2007 года в Дурбане (ЮАР) с участием 9 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла сборная Египта.

Команды-участницы 
Ботсвана, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Мозамбик, Руанда, Тунис, ЮАР.

От участия отказались первоначально заявленные Алжир, Гвинея, Либерия, Марокко, Нигерия, Сейшельские Острова, Уганда.

Система проведения чемпионата 
9 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства.

Предварительный этап

Группа А 

 16 сентября: ЮАР — Мозамбик 3:0 (25:16, 25:17, 25:14).
 17 сентября: Камерун — Руанда 3:2 (25:16, 28:30, 25:23, 20:25, 15:11).
 18 сентября: Камерун — Мозамбик 3:0 (25:22, 25:12, 25:11); ЮАР — Руанда 3:2 (25:19, 22:25, 25:22, 23:25, 15:13).
 19 сентября: Руанда — Мозамбик 3:0 (25:19, 25:22, 25:15); Камерун — ЮАР 3:0 (25:18, 25:22, 25:19).

Группа В 

 16 сентября: Кения — Ботсвана 3:1 (25:21, 25:20, 16:25, 25:19); Египет — Зимбабве 3:0 (25:17, 25:13, 25:11).
 17 сентября: Тунис — Зимбабве 3:0 (25:17, 25:20, 25:12); Египет — Кения 3:0 (26:24, 25:12, 25:19).
 18 сентября: Тунис — Кения 3:0 (25:20, 25:23, 25:19); Египет — Ботсвана 3:0 (25:23, 25:10, 25:22).
 19 сентября: Кения — Зимбабве 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:19); Тунис — Ботсвана 3:0 (25:22, 25:14, 25:11).
 20 сентября: Ботсвана — Зимбабве 3:1 (25:14, 30:32, 25:13, 25:23); Тунис — Египет 3:0 (25:22, 29:27, 25:23).

Плей-офф

Полуфинал 
21 сентября
 Египет — Камерун 3:0 (25:22, 25:22, 25:18)
 Тунис — ЮАР 3:0 (25:14, 25:19, 25:20)

Матч за 3-е место 
22 сентября
 Камерун — ЮАР 3:0 (25:19, 26:24, 25:17)

Финал 
22 сентября
 Египет — Тунис 3:2 (15:25, 25:27, 25:22, 25:22, 15:9)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Египет: Хамди Авад эль-Сафи, Абдалла Ахмед Салам, Мохамед Габаль, Ахмед Салах, Оссама Бекхит, Ашраф Абульхасан, Салех Юссеф, Мохаммед эль-Нафрави, Мохамед Бадави Монейм, Хоссам Шаарави, Махмуд Абделькадер, Ахмед эль-Хефмави. Главный тренер — Ахмед Закариа.

  Тунис: Амин Бесерур, Марвен Гарки, Аймен Бен Брик, Шекер Гезель, Халед Белаид, Селлами Самир, Хишем Кааби, Нуреддин Хфайед, Билель Бен Хассин, Гази Гуидара, Шукри Джуини, Хосни Карамосли. Главный тренер — Антонио Джакоббе.

  Камерун: Ален Фосси, Жан-Пьер Ндонго, Эль Хадж Аббас, Оливье Нонгни, Эрман Энгала, Берос Эдонго, Робер Саму, Валери Тай, Вовнембайна, Патрик Таньи, Жер-Жез Кари. Главный тренер — Реньофблез Майям.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 16-й чемпионат Африки по волейболу среди мужчин на сайте CAVB

Чемпионаты Африки по волейболу среди мужчин
2007 год в волейболе
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Дурбане
Волейбол в ЮАР
Чемпионаты Африки в 2007 году
Чемпионаты Африки в ЮАР
Спорт в ЮАР в 2007 году